Notus – w mitologii rzymskiej bóg i uosobienie wiatru południowego i południowej strony świata
 Notus – miasto w USA, w stanie Idaho, w hrabstwie Canyon